Sattelberg ist der Name

eines Berges:
 am Brennerpass, siehe Sattelberg (Stubaier Alpen) 
 Sattelberg (Chiemgauer Alpen)
 in den namibischen Tirasbergen, siehe Sattelberg (Namibia)
 im tschechischen Erzgebirge, siehe Špičák u Krásného Lesa
 im Waldenburger Bergland, siehe Trójgarb

eines Bergrückens mit einer Folge von Sätteln:
 Sattelberg (Grazer Bergland) (1088 m) Höhenzug im Grazer Bergland

eines Ortes:
 Sattelberg (Papua-Neuguinea), Ort in Papua-Neuguinea
 Sattelberg (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Sattelberg (Gachenbach), Ortsteil der Gemeinde Gachenbach, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Sattelberg (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
Siehe auch:
 Sattelberger
 Sattelsberg